Арета ():

 Арета — в древнегреческой мифологии — богиня мужества.
 Арета IV Филопатрис — царь Набатеи и тесть Ирода Антипы.
 Арета (царица) — персонаж древнегреческой мифологии, царица феаков.
 Арета Киренская — древнегреческий философ киренской школы, дочь Аристиппа.
 Арета — жена сиракузского тирана Диона
 (197) Арета — небольшой, но очень яркий астероид главного пояса.

Примечания